Алекса́ндр Никола́евич Го́ликов (29 декабря 1931, Ленинград — 18 января 2010, Санкт-Петербург) — советский и российский малаколог и . Эксперт в систематике и экологии моллюсков, автор оригинальной методики количественного учёта донной фауны с использованием легкого водолазного снаряжения. Сотрудник Зоологического института АН СССР (РАН), заведующий лабораторией морских исследований (1965—1992). Доктор биологических наук (1981), профессор (1984).

Биография 
Родился в 1931 году в Ленинграде в семье известного физиолога, преподавателя Ленинградского государственного университета Николая Васильевича Голикова (1905—1988) и Елены Александровны Голиковой (урожд. Кирхнер; 1909—1942, умерла в блокаду Ленинграда). В 1942 году с отцом и старшей сестрой Маргаритой был эвакуирован в Саратов. Весной 1944 года семья вернулась в Ленинград, где Александр в 1950 году окончил среднюю школу № 232 и поступил на биолого-почвенный факультет ЛГУ. В школьные годы занимался боксом (чемпион Ленинграда 1949/1950 года в юношеском разряде).

На биолого-почвенном факультете со второго курса специализировался на кафедре ихтиологии и гидробиологии. Во время обучения летом 1953 года и зимой 1954 года проходил практику на Мурманской биологической станции (Дальние Зеленцы), исследуя адаптации брюхоногих моллюсков приливно-отливной зоны Баренцева моря. Летом 1954 года участвовал в экспедиции ПИНРО в Норвежское море для исследования . Материалы по фауне этой акватории послужили основой для дипломной работы, которую он защитил в 1955 году (тема — «Фауна юго-западного побережья Исландии, Фарерских и Шетландских островов»).

После окончания университета поступил в аспирантуру в Зоологический институт АН СССР, в котором продолжал работать до выхода на пенсию. Штатный сотрудник с 1959 года. В годы аспирантуры занимался тяжёлой атлетикой и обучался водолазному делу. В 1963 году получил удостоверение профессионального водолаза. Лично выполнял подводные работы в полевых условиях начиная с первой легководолазной экспедиции Зоологического института в залив Посьета в 1962 году. Кандидат биологических наук с 1963 года (тема диссертации — «Брюхоногие моллюски рода Neptunea Bolten»).

В период с декабря 1965 был заведующим лабораторией морских исследований. С 1992 года перешёл на должность главного научного сотрудника, которую занимал до 2003 года. Доктор биологических наук с 1981 (тема диссертации — «Моллюски Buccininae Мирового океана»).

Занимался преподавательской деятельностью на кафедре ихтиологии и гидробиологии ЛГУ и в других высших учебных заведениях. Руководитель 15 кандидатских диссертаций. Член Национального комитета советских биологов по талассобиологии и центрального совета Всесоюзного гидробиологического общества при АН СССР. Входил в состав редакционной коллегии международного журнала «».

Семья 
Жена — Нина Ливерьевна Цветкова (1932—2010), сотрудница лаборатории морских исследований Зоологического института АН СССР (РАН), специалист по разноногим ракам. Сын — Алексей Александрович Голиков (1959—2017), сотрудник Зоологического института и специалист по амфиподам.

Смерть 
Умер в возрасте 78 лет после тяжёлой болезни. Похоронен на Северном кладбище Санкт-Петербурга.

Научная деятельность 
Известен, прежде всего, как малаколог-систематик и исследователь донных фаунистических комплексов морей СССР. Автор двух монографий по брюхоногим моллюскам из семейства трубачей (Buccinidae). Вместе с Ярославом Игоревичем Старобогатовым работал над построением системы переднежаберных брюхоногих моллюсков, которую они опубликовали в 1975 году. Описал 146 новых видов моллюсков из морей России (из примерно 1000 известных), а также несколько десятков таксонов уровня рода, семейства и отряда.

Совместно с Орестом Александровичем Скарлато разработал методику количественного учёта донной фауны с использованием легкого водолазного снаряжения, основанную на иерархической схеме учёта крупных и редких видов на бо́льших площадях, а мелких и массовых — на меньших выборках (так называемая «пирамидальная система»).

В 1960-х — 1980-х годах был организатором и участником многочисленных экспедиций в моря Дальнего Востока России и Сибири, на Баренцево и Белое моря. Участвовал в тихоокеанских экспедициях научно-исследовательских и научно-промысловых судов, в том числе в 6-м рейсе НИС «Дмитрий Менделеев» в южную часть Тихого океана. Руководил исследованиями сезонной динамики донной фауны в заливе Посьета (Японское море), губе Ярнышной (Баренцево море) и различных акваториях Белого моря; в заливе Посьета и на Белом море работы проводились в режиме многолетних наблюдений. Материалы экспедиций были обобщены и изданы под его редакцией в 10 тематических сборниках серии «Исследования фауны морей», а также в виде статей в англоязычных журналах «», «» и других.

Также занимался проблемами видообразования и биогеографии, в особенности реконструкцией этапов становления арктической фауны.

Публикации 
Автор более 260 публикаций, в том числе нескольких монографий:

Память 
 В честь А. Н. Голикова были названы 20 видов беспозвоночных и один род брюхоногих моллюсков — Golikovia (в настоящее время сведён в синонимы рода Neptunea).
 Имя носит кафедра физиологи животных факультета ветеринарной медицины Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии.

Награды 
 Медаль «В память 250-летия Ленинграда» (1957)
 Медаль «За доблестный труд, в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» (1970)
 Медаль «За трудовое отличие» (1982)

Комментарии

Примечания

Литература 
 
 
 
 
 
 

Выпускники биологического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Малакологи СССР
Малакологи России
Сотрудники Зоологического института РАН